Bulin peut désigner:

Biologie
 nom vernaculaire des gastéropodes du genre Bulinus

Toponymie
 Bulin, ville de Pologne

Patronymie
 René Bulin, directeur de la Navigation Aérienne